Гексен

 Гексен () — органическое соединение класса гексенов.
 Гексен-1 — представитель этого класса.
  () — стимулятор класса катинонов.
 Hexen: Beyond Heretic — компьютерная игра 1995 года.

См. также 
 Гексан — насыщенный углеводород класса алканов.